Євген Кафельников був чинним чемпіоном і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Ніколаса Кіфера з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw

2001
Кубок Кремля